Grote of Lebuïnuskerk in Deventer
 Broederenkerk in Deventer, officieel Rooms-katholieke Sint-Lebuïnuskerk
 Lebuïnuskerk in Molkwerum

Lebuïnus